Charles Island – wyspa w USA, u wybrzeży Milford w Connecticut
 Charles Island – dawna nazwa wyspy Floreana w Archipelagu Galapagos
 Charles Island – dawna nazwa Dog Island w Gambii